BQ hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Empresa
BQ (empresa), marca española dedicada al diseño, venta y distribución de lectores electrónicos, tabletas y teléfonos inteligentes

Modelos de productos
Bq Aquaris
Bq Aquaris E4.5
Bq Aquaris E5 FHD
Bq Aquaris 5
Bq Verne

Astronomía
BQ Geminorum es una estrella variable en la constelación de Géminis.